Тибилов () — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Тибилов, Александр Арсеньевич (1887—1937) — осетинский советский писатель, журналист, литературный критик и общественный деятель.
 Тибилов, Борис Григорьевич (род. 1951) — футбольный тренер.
 Тибилов, Леонид Харитонович (род. 1952) — президент Южной Осетии.
 Тибилов, Роберт Павлович (род. 1961) — борец вольного стиля.
 Тибилов, Семён Григорьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.